Live at Last — первый концертный альбом американской актрисы и певицы Бетт Мидлер, выпущенный в 1977 году на лейбле Atlantic Records.

Об альбоме 
Запись альбома прошла в кливлендском  в феврале 1977 года во время концерта в рамках тура The Depression Tour. Из-за популярности выступлений, в этот день также прошла и телевизионная съёмка концерта, которая позже вышла на видео под названием «Шоу Бетт Мидлер», съёмки проводились по заказу телеканала HBO.

Помимо концертных версий песен, на альбоме присутствуют две новые песни, записанные в студии, «You’re Movin’ Out Today» и «Bang, You’re Dead». Первая была выпущена в качестве сингла и добралась до сорок второй строчки чарта Billboard Hot 100 и одиннадцатой Adult Contemporary; вторая песня была включена в альбом вместо планировавшейся «I Sold My Heart to the Junkman», так как авторы Николас Эшфорд и Валери Симпсон выставили ультиматум: либо песня будет включена в этот альбом, либо они отдают её другому исполнителю. Также на альбоме присутствуют юмористические монологи Бетт Мидлер, в частности была исполнена её знаменитая сценка про Софи Такер.

Пластинка добралась до сорок девятого места в альбомном чарте Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Бетт Мидлер — лид-вокал
 Ансамбль «The Staggering Harlettes» (Шэрон Редд, Ула Хедвиг, Шарлотта Кросли) — бэк-вокал
 Оркестр «Betsy and the Blowboys»
 Дон Йорк — генеральмузикдиректор, клавишные
 Лу Волп — гитара
 Майлс Краснер — труба
 Ричард Трифан — клавишные
 Франциско Чентено — бас-гитара
 Ира Бадди Уильямс — ударные
 Джозеф Меро — ударные
 Ярослав Якубович — духовые
 Элизабет Кейн — арфа

Чарты

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы 1977 года
Концертные альбомы Бетт Мидлер
Концертные альбомы Atlantic Records
Двойные альбомы